Rissoa bermudezi är en snäckart som beskrevs av Carlos Guillermo Aguayo och Alfred Rehder 1936. Rissoa bermudezi ingår i släktet Rissoa och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bermudezi